Příjmení Daxner má více nositelů:

 Anna Daxnerová (1902–1984) – slovenská spisovatelka a básnířka, manželka Vladimíra Daxnera
 Igor Daxner (1893–1960) – slovenský právník, soudce a protifašistický bojovník, bratranec Vladimíra Daxnera
 Ján Daxner (1904–?) – československý politik a poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za Demokratickou stranu
 Michael Daxner (* 1947) – německo-rakouský sociolog
 Samo Daxner (1856–1949) – slovenský advokát, politik, poslanec Revolučního národního shromáždění Republiky československé, otec Vladimíra Daxnera
 Štefan Marko Daxner (1822–1892) – slovenský politik a spisovatel
 Vladimír Daxner (1888–1971) – československý legionář, důstojník a notář účastník Slovenského národního povstání, syn Sama Daxnera, bratranec Igora Daxnera, manžel Anny Daxnerové

Bavorská příjmení
Slovenská příjmení